Osoby o tym nazwisku:
 Antoni Gabryszewski (1839–1898) – polski prawnik
 Antoni Gabryszewski (1864–1917) – polski lekarz
 Roman Gabryszewski – polski urzędnik
 Tadeusz Gabryszewski – polski inżynier